Гран-при Кана́ды 2013 года (официально XLIV Formula 1 Grand Prix du Canada) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, проходивший с 7 по 9 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада. Этот Гран-при стал юбилейным, пятидесятым Гран-при Канады, проведённым за всю историю мирового автоспорта, и 44-м — проведённым в рамках чемпионатов мира «Формулы-1».

По итогам квалификации поул-позицию — третий раз в текущем сезоне (и 39-й раз в карьере) — завоевал Себастьян Феттель (Red Bull). Он же и победил в гонке, лишь однажды по ходу гонки уступив первую позицию — Льюису Хэмилтону (Mercedes), который пролидировал в гонке 3 круга (с 16-го по 18-й) и финишировал с третьим результатом. Вторым к финишу пришёл Фернандо Алонсо (Ferrari). Таким образом, весь подиум Гран-при Канады 2013 года заняли чемпионы мира «Формулы-1» разных лет. В одном круге с победителем финишировали только четверо пилотов — помимо уже упомянутых Алонсо и Хэмилтона, это ещё Марк Уэббер (Red Bull) и Нико Росберг (Mercedes).

Предыдущий Гран-при Канады «Формулы-1» состоялся 10 июня  года на этой же трассе.

Свободные заезды 
Во время первой сессии в команде Caterham произошла замена: Александер Росси вышел на трассу вместо Шарля Пика.
В конце первой сессии Пастор Мальдонадо (Williams) врезался в барьер безопасности в четвёртом повороте. Сессия была завершена под жёлтыми флагами.

Третья сессия свободных заездов началась с задержкой: сотрудникам технических служб трассы пришлось восстанавливать барьер безопасности в 11-м повороте, который был повреждён из-за аварии, случившейся во время прошедшей накануне гонки поддержки Ferrari Challenge. В результате этого продолжительность сессии была существенно сокращена — вместо положенного по регламенту соревнования часа, пилоты провели на трассе только тридцать минут.

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
Примечания
 1.  По решению, вынесенному стюардами Гран-при Монако, Ромен Грожан наказан потерей десяти стартовых позиций как виновник столкновения с Даниэлем Риккардо на 62-м круге предыдущей гонки.
 2.  Кими Райкконен и Даниэль Риккардо решением стюардов Гран-при Канады наказаны (каждый) потерей двух стартовых позиций — за выезд с пит-лейн на трассу вне своей очереди во время второго сегмента квалификации (что является нарушением параграфа 23,6 спортивного регламента «Формулы-1»). Согласно регламенту, в FIA последовательно применили эти штрафы к протоколу квалификации, и фактическая потеря позиций оказалась меньшей. Ещё три пилота — Серхио Перес, Пастор Мальдонадо и Жан-Эрик Вернь, допустившие это же нарушение регламента, решением стюардов были признаны не заслуживающими наказания в данном случае.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 39-й поул Себастьяна Феттеля
 49-й поул команды Red Bull-Renault
 15-й быстрый круг Марка Уэббера
 33-й быстрый круг команды Red Bull-Renault
 29-я победа Себастьяна Феттеля
 37-я победа команды Red Bull-Renault
 10 000-й км лидирования Себастьяна Феттеля
 10 000-й круг Фелипе Массы
 80 000-й км шасси Red Bull
 10 000-й круг шасси Force India
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Гибель волонтёра Марка Робинсона 
Гран-при был омрачён гибелью волонтёра Марка Робинсона — одного из маршалов этого Гран-при, который, уже после окончания гонки, эвакуировал повреждённый ранее в гонке болид пилота команды Sauber Эстебана Гутьерреса. Марк, сопровождая движущийся задним ходом кран-эвакуатор, выронил из рук рацию и наклонился чтобы её поднять, таким образом оказавшись на пути следования эвакуатора. Водитель, не заметив этого действия Марка, продолжал движение эвакуатора, который сбил Марка с ног и наехал колесом ему на голову.
Пострадавшего на карете Скорой помощи доставили в медицинский центр трассы, откуда на вертолёте он был доставлен в госпиталь, но спасти его жизнь врачам, увы, не удалось. 9 июня в 18:02 по местному времени Марк Робинсон скончался.

FIA экстренно опубликовала коммюнике, в котором, на тот момент не разглашая имени погибшего, выразила соболезнования родным и близким маршала.
В понедельник 10 июня глава FIA Жан Тодт выступил с официальным заявлением, в котором выразил соболезнования по поводу гибели Марка Робинсона. Текст заявления был размещён на официальном сайте FIA.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Канады